Ráth Károly (1821–1897) Budapest első főpolgármestere
Ráth Károly (1829–1868) történész, az MTA tagja
Ráth Károly (1838–1902) politikus, publicista, királyi tanácsadó
Ráth Károly (1903–1985) rendvédelmi tiszt, újságíró, diplomata
Ráth Károly (1913–1991) fényképész